Тринадцатый розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА прошёл с 6 сентября 1972 по 16 мая 1973 года. Победителем турнира второй раз в истории стал «Милан», в финале переигравший «Лидс Юнайтед».

Действующий обладатель трофея «Рейнджерс» не участвовал в турнире по причине дисквалификации, наложенной за вторжение болельщиков шотландского клуба на поле в финале предыдущего розыгрыша.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1972/73 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок кубков 1972/73 на сайте worldfootball.net

Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА